Леандер Паес и Радек Штепанек — победители турнира. В полуфинале они обыграли прошлогодних чемпионов и первых сеянных на турнире: братьев Брайанов.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Полуфинал)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Финал)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Третий раунд)
 ''' Леандер Паес /  Радек Штепанек (Титул)
  Айсам-уль-Хак Куреши /  Жан-Жюльен Ройер (Четвертьфинал)
  Рохан Бопанна /  Эдуар Роже-Васслен (Третий раунд)
  Жюльен Беннето /  Ненад Зимонич (Второй раунд)
  Марцин Матковский /  Мариуш Фирстенберг ''(Первый раунд)

<ol start="9">
  Фернандо Вердаско /  Давид Марреро ''(Первый раунд)
  Иван Додиг /  Марсело Мело ''(Полуфинал)
  Сантьяго Гонсалес /  Скотт Липски ''(Первый раунд)
  Джонатан Маррей /  Колин Флеминг ''(Четвертьфинал)
  Максим Мирный /  Хория Текэу ''(Первый раунд)
  Микаэль Льодра /  Николя Маю ''(Третий раунд)
  Филип Полашек /  Франтишек Чермак ''(Первый раунд)
  Доминик Инглот /  Трет Конрад Хьюи (Четвертьфинал)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Джеймс Блейк /  Джек Сок (Первый раунд)
  Джармере Дженкинс /  Мак Стыслингер (Первый раунд)
  Стив Джонсон /  Майкл Расселл (Первый раунд)
  Брэдли Клан /  Сэм Куэрри ''(Первый раунд)

<ol start="5">
  Остин Крайчек /  Денис Кудла ''(Второй раунд)
  Алекс Кузнецов /  Бобби Рейнольдс ''(Первый раунд)
  Пол Остербан /  Ронни Шнайдер (Первый раунд)

 Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Крис Гуччоне /  Бернард Томич (Второй раунд)''

<ol start="3">

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые